

Lieux

Canada 
 Kingsbury : municipalité de village du Québec.

États-Unis 
 Kingsbury, municipalité de l'Indiana ;
 comté de Kingsbury, comté du Dakota du Sud ;
 Kingsbury, census-designated place située dans le Nevada ;
 Kingsbury, ville située dans l’État de New York ;
 Kingsbury, une ville du comté de Guadalupe, au Texas.

Royaume-Uni 
 Kingsbury : quartier londonien dans le district de Brent ;
 Kingsbury : station du métro de Londres ;
 Kingsbury : village du Warwickshire.

Personnalités 

 Donald Kingsbury, un auteur canadien de science-fiction ;
 Gladys Kingsbury (1876-1958), une actrice américaine de la période du cinéma muet ;
 Howard Kingsbury (1904-1991), rameur d'aviron américain ;
 Mikaël Kingsbury, un skieur canadien ;